Боришевський — українське та польське прізвище.

 Анджей Боришевський — примас Польщі (1503–1510)
 Боришевський Мирослав Йосипович — український психолог, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Українські прізвища
Польські прізвища